Astudillo steht für:

 Astudillo (Palencia), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Palencia

Astudillo ist der Familienname folgender Personen:
 Mauricio Martín Astudillo (* 1977), argentinischer Fußballspieler
 Sebastián Astudillo, argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Astudillo-Gletscher